Aridisierung steht für: 

 Klimaentwicklung zu trockenerem Klima, vergleiche Desertifikation
 künstliche Alterung
 eine Behandlung von Stuckgips mit Wasser oder Wasserdampf nach der Calcinierung zwecks Eliminierung von Anhydrit III